

Patronyme

 Adrien Victor Feuchères, (1785-1857), Général et baron, militaire et homme politique français
 Anne-Marie Feuchères, (1892-1956), artiste peintre, pastelliste portraitiste, née à Saint-Brieuc. Elle écrivait parfois son nom par convenances personnelles sans "S" final.

Toponymie
 Feuchères, ancienne commune du département des Ardennes, qui fusionna avec Sapogne, en 1828; pour former la commune de Sapogne-et-Feuchères.

Divers
 Collège à Nîmes
 Avenue à Nîmes
voir également